Чемпионат Люксембурга по футболу 1981/1982 — 68-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1981/1982
Люксембург
Люксембург
1981 год в Люксембурге
1982 год в Люксембурге